Нади́н Бази́ль (, настоящее имя Наде́жда Фёдоровна Бессара́бова; , Париж, Франция — 29 июня 2017) — французская актриса.

Биография 
Родилась 1 апреля 1931 года в Париже.

В 1951 году окончила драматическую школу Рене Симона в Париже. В 1952 году была удостоена медали имени Сюзанн Бианкетти как самая талантливая актриса года.

Семья 
 Отец — Фёдор Митрофанович Бессарабов (1886—1961), украинский и русский певец.
 Муж — Жан Мартинелли (1909—1983), французский актёр.

Фильмография

Роли в театре 
 1956 : La corde pour te pendre de Frédéric Valmain d'après Malice de Pierre Mac Orlan, mise en scène Bernard Jenny, Comédie de Paris
 1958 : Plainte contre inconnu de Georges Neveux, mise en scène José Quaglio, Théâtre du Vieux-Colombier
 1959 : Un joueur d'André Charpak d'après Fiodor Dostoïevski, mise en scène André Charpak, Théâtre de l'Alliance française
 1959 : Les Possédés d'Albert Camus d'après Fiodor Dostoïevski, mise en scène Albert Camus, Théâtre Antoine
 1960 : Rodogune de Corneille, mise en scène Antoine Bourseiller, Théâtre Sarah Bernhardt
 1960 : Constance de William Somerset Maugham, mise en scène Michel Vitold, Théâtre Sarah Bernhardt
 1960 : L'Aigle à deux têtes de Jean Cocteau, mise en scène de l'auteur, Théâtre Sarah-Bernhardt
 1962 : L'Otage de Paul Claudel, mise en scène Bernard Jenny, Théâtre du Vieux-Colombier
 1962 : Le Pain dur de Paul Claudel, mise en scène Bernard Jenny, Théâtre du Vieux-Colombier
 1962 : Le Père humilié de Paul Claudel, mise en scène Bernard Jenny, Théâtre du Vieux-Colombier
 1963 : Les Passions contraires de Georges Soria, mise en scène Georges Vitaly, Théâtre La Bruyère
 1963 : L'Acheteuse de Steve Passeur, mise en scène Jean Anouilh et Roland Piétri, Comédie des Champs-Élysées
 1964 : Le Cid de Corneille, mise en scène Daniel Leveugle, Festival de la Cité Carcassonne, Théâtre antique d'Arles
 1964 : Les Mouches de Jean-Paul Sartre, mise en scène Jean Deschamps, Théâtre antique d'Arles
 1966 : Les Justes d'Albert Camus, mise en scène Pierre Franck, Théâtre de l'Œuvre
 1971 : Le Septième Commandement : Tu voleras un peu moins... de Dario Fo, mise en scène Jacques Mauclair, Festival de la Cité Carcassonne
 1973 : Seul le poisson rouge est au courant de Jean Barbier et Dominique Nohain, mise en scène Dominique Nohain, Théâtre Charles de Rochefort
 1984 : L'Art de la comédie d'Eduardo de Filippo, mise en scène Jean Mercure, Théâtre de la Ville
 1984 : Le Bureau de Jean-Paul Aron, mise en scène Jean-Louis Thamin, Festival des jeux du théâtre de Sarlat
 1985 : Le Bureau de Jean-Paul Aron, mise en scène Jean-Louis Thamin, Nouveau Théâtre de Nice, Théâtre de La Criée
 1986 : L'Idiot d'après Fiodor Dostoïevski, mise en scène Jacques Mauclair, Théâtre Mouffetard
 1987 : L'Idiot d'après Fiodor Dostoïevski, mise en scène Jacques Mauclair, Théâtre des Mathurins
 1988 : Good de Cecil P. Taylor, mise en scène Jean-Pierre Bouvier, Théâtre de la Renaissance
 1989 : L'Aiglon de Edmond Rostand, mise en scène Anne Delbée, Théâtre des Mathurins
 1989 : Les Filles de la voix de Jean-Jacques Varoujean, mise en scène Françoise Seigner, Théâtre des Célestins
 1992 : Les Enfants du silence de Mark Medoff, mise en scène Jean Dalric et Levent Beskardes, Théâtre Mouffetard
 1993 : Les Enfants du silence de Mark Medoff, mise en scène Jean Dalric et Levent Beskardes, Théâtre Le Ranelagh, Théâtre des Célestins

Библиография

Примечания

Ссылки 
 

Актёры и актрисы, известные под псевдонимами